Спикер () — многозначное понятие:
 Спикер — оратор.
 Спикер — в ряде стран, председатель однопалатного парламента, либо сиденье палаты многопалатного парламента.
 Спикер — громкоговоритель.
Спикер — в ряде стран, скотч.

Фамилия 
  (род. 1935) — канадский фермер и политик, член Палаты общин (1993—1997).
 Спикер, Трис (1888—1958) — американский бейсболист.